La complaisance dans les relations humaines est le fait de s’accommoder au sentiment, au goût de quelqu’un pour lui plaire.
 La complaisance est une notion en sciences des matériaux.
 Un pavillon de complaisance concerne l'immatriculation des bateaux et des navires.